Helico Revue est une revue consacrée aux hélicoptères, publiée en Suisse en langue française et en langue allemande.

Généralités 

Sous-titrée « RC & Full-Size Helicopter Magazine », la revue Helico Revue est consacrée aux hélicoptères réels ainsi qu’aux modèles réduits. Elle propose un vaste choix d’articles, tant dans les domaines civils que militaires, tels que le sauvetage héliporté, le transport ou la formation des pilotes ou encore des articles liés à l'histoire de l’aérostation. De nombreuses photographies en couleur de qualité constituent l'un des attraits de cette publication.

La revue paraît pour la première fois en 1988 sous la férule des éditions Jean Ducret SA. Par la suite, l’éditeur sera Édition Helico-Revue Sàrl.

Journalistes

Correspondants permanents

Publications

Voir aussi

Source

Notes et références

Liens externes 

Magazine suisse
Presse consacrée à l'aéronautique
Presse écrite bimestrielle
Titre de presse créé en 1988